Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1952 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 16 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Турнир начался 21 марта 1952 года, а финальная игра прошла 26 марта в Сиэтлее (штат Вашингтон). В рамках турнира было сыграно 20 матчей, включая матчи за третье место в каждом регионе и матч за третье место в турнире.

В чемпионате 1952 года команда Университета Канзас, под руководством тренера Фога Аллена, одержала победу над Университетом Сент-Джонс со счётом 80:63. Самым выдающимся игроком турнира был назван баскетболист Канзаса Клайд Лавлетт.

Впервые в истории турнира в нём был «Финал четырёх» в его современном понимании, так как четыре региональных победителя выявляли чемпионата NCAA в одном месте — «Хек Эдмундсон-павильоне» в Сиэтле. Однако впервые название «Финал четырёх» начал использоваться только начиная с турнира 1956 года. Также впервые в истории турнир транслировался на региональных телевизионных каналах.

Места проведения 
Следующие места были выбраны для проведения турнира 1952 года:

Региональные игры 
Первый и второй раунд проходили 21 и 22 марта.

Первый раунд 
 Восток — Рейнольс-коллизеум, Роли, Северная Каролина
 Запад — Муниципал-одиториум, Канзас-Сити, Миссури

Второй раунд 
 Восток — Чикаго Стэдиум, Чикаго, Иллинойс
 Запад — Джил-коллизеум, Корваллис, Орегон

Финал четырёх 
 Хек Эдмундсон-павильон, Сиэтл, Вашингтон (25 и 26 марта)

Команды

Турнирная сетка

Матч за национальной третье место

Игра за региональные третьи места

Ссылки 
 1952 NCAA Tournament

Сезоны студенческого баскетбола в США
1952 год в баскетболе